Lotusblomma kan syfta på:

Växter 
 Lotusväxter, växtfamiljen Nelumbonaceae med ett släkte
 Lotussläktet, växtsläktet Nelumbo med två arter
 Amerikansk lotus, förekommer naturligt i USA och söderut till Mexico och Honduras
 Indisk lotus, helig växt inom hinduismen och buddhismen och Indiens nationalblomma
 Näckrosväxter, växtfamiljen Nymphaeaceae
 Stjärnlotus, nationalblomma för Bangladesh och Sri Lanka. 
 Egyptisk vitlotus, blomma i egyptisk mytologi

Kultur 
 Lotusblomma (Skivvärlden), fiktiv person skapad av Terry Pratchett

Se även 
 Lotus, växtsläkte i familjen ärtväxter, se käringtandssläktet
 Ziziphus lotus, en buskväxt med ätbara blommor
 Diospyros lotus, träd med ätbara frukter